Stal Nysa – polska męska drużyna siatkarska z Nysy. Dwukrotny wicemistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Drużyna występująca obecnie w PlusLidze.

Chronologia nazw 
 1948: ZKS Stal Nysa
 1990: KS Stal Nysa
 1993: Stal Hochland Nysa
 1998: Citroën Stal Hochland Nysa
 2000: KS Citroen Nysa
 2001: KS Nysa
 2002: NKS Nysa
 2004: AZS PWSZ Nysa
 2017: Stal Nysa
 2022: PSG Stal Nysa

Trenerzy

Historia 
Klub powstał w 1948. W 1967 na jeden sezon awansował do rozgrywek II ligi. Ponownie do II ligi awansował w 1977, lecz po zmianie regulaminu rozgrywek musiał powrócić do III ligi. 

W 1981 roku klub awansował do II ligi, a 5 lat później do I ligi (na jeden sezon). W 1991 zespół znów powrócił do I ligi, a od sezonu 2020/2021 występuje w PlusLidze.

Sukcesy 
  Mistrzostwa I Ligi:
  1. miejsce (2x): 1991, 2012
  2. miejsce (2x): 2015, 2019
  3. miejsce (2x): 2006, 2008
  Mistrzostwa Polski:
  2. miejsce (2x): 1994, 1995
  3. miejsce (2x): 1992, 1998
  Puchar Polski:
  1. miejsce (1x): 1996
  2. miejsce (1x): 1995
  3. miejsce (1x): 1987
 PreZero Grand Prix PLS
  2. miejsce (1x): 2022

Bilans klubu sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra zespołu na sezon 2022/2023 
 Trener:  Daniel Pliński
 Asystent trenera: Paweł Potoczak

|}

Występy w europejskich pucharach

Zawodnicy

Obcokrajowcy w zespole

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Przypisy 

Nysa
Stal Nysa
Kluby siatkarskie założone w 1948